Xiaodian bezeichnet:

 Xiaodian (小店区), Stadtbezirk der Stadt Taiyuan in der chinesischen Provinz Shanxi
 Xiaodian (Beichen) (小淀镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Beichen von Tianjin, Volksrepublik China
 Xiaodian (Boye) (小店镇), Großgemeinde im Kreis Boye in der chinesischen Provinz Hebei
 Xiaodian (Hongqi) (小店镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Hongqi von Xinxiang in der chinesischen Provinz Henan
 Xiaodian (Ju) (小店镇), Großgemeinde im Kreis Ju in der chinesischen Provinz Shandong
 Xiaodian (Ruyang) (小店镇), Großgemeinde im Kreis Ruyang in der chinesischen Provinz Henan
 Xiaodian (Shou) (小甸镇), Großgemeinde im Kreis Shou in der chinesischen Provinz Anhui
 Xiaodian (Nanzhou) (小店乡), Gemeinde im Kreis Nanzhou in der chinesischen Provinz Henan
 Xiaodian (Pingqiao) (肖店乡), Gemeinde im Stadtbezirk Pingqiao von Xinyang in der chinesischen Provinz Henan
 Xiaodian (Xiaodian) (小店街道), Straßenviertel des gleichnamigen Stadtbezirks in der chinesischen Provinz Shanxi